Себољитас има више значења:

 Себољитас (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Себољитас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Себољитас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику